Улица Ислама Сафарли () — улица в Баку, от улицы Истиглалият до улицы Салатын Аскеровой. Улица является одной из границ Площади фонтанов.

История 
Несколько раз меняла название: Фонарная — Воронцовская (с 1852) — Мешади Азизбекова (с 1923) — генерала Азизбекова.

Современное название получила в честь Ислама Сафарли (1923—1974) — азербайджанского советского писателя, поэта и драматурга, участника Великой Отечественной войны, Заслуженного деятеля искусств Азербайджанской ССР.

Застройка 
 д. 3 — Кинотеатр «Араз» (1870, архитектор Гроссети Франц Васильевич) 
 д. 19 — бывший дом Меликова (1897, архитектор Гославский)
 Центральная городская библиотека имени Мирзы Алекпера Сабира.

Достопримечательности 
Памятник Низами Гянджеви (1949, скульптор Фуад Абдурахманов, архитекторы — Садых Дадашев и Микаэль Усейнов)

Известные жители 

д. 4 — Гамид Араслы (1909—1983) — советский азербайджанский учёный-литературовед, доктор филологических наук, академик АН Азербайджанской ССР

Примечания

Ссылки 
Общество «Парапет». Энциклопедия / ул. Азизбекова- Фонарная — Воронцовская — генерала Азизбекова-Ислама Сафарли
Сафарли